Тай-цзу () — посмертный титул (мяо-хао), присваиваемый в Китае основателям некоторых династий:

 Император династии Поздняя Чжао, 334—349,  см. Ши Ху
 Император династии Ранняя Янь, 337—348,  см. Муюн Хуан
 Император династии Северная Янь, 409—430,  см. Фэн Ба
 Император династии Поздняя Лян, 386—399,  см. Люй Гуан
 Император династии Северная Лян, 401—433,  см. Цзюйцюй Мэнсюнь
 Император династии Западная Лян, 400—417,  см. Ли Гао
 Император династии Поздняя Цинь, 384—393,  см. Яо Чан
 Император династии Западная Цинь, 412—428,  см. Цифу Чипань
 Император династии Поздняя Лян, 907—912,  см. Тай-цзу (Поздняя Лян)
 Император династии Поздняя Чжоу, 951—954,  см. Тай-цзу (Поздняя Чжоу)
 Правитель царства У Юэ, 904—932,  см. Цянь Лю
 Правитель царства Минь, 909—925,  см. Ван Шэньчжи
 Правитель царства У, 904—905,  см. Ян Синми
 Император династии Ляо, 907—926,  см. Тай-цзу (династия Ляо)
 Император династии Сун, 960—976,  см. Тай-цзу (династия Сун)
 Император династии Цзинь, 1115—1123,  см. Тай-цзу (династия Цзинь)
 Император династии Юань, 1206—1227,  см. Чингисхан
 Император династии Мин, 1368—1398,  см. Хунъу
 Император династии Цин, 1616—1626,  см. Нурхаци